Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Parietaria judaica
 el nombre común de la planta Parietaria officinalis